Belgique
 Gare de Lens :  est une gare ferroviaire belge de la commune de Lens située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 France
 Gare de Lens : est une gare ferroviaire française de la ville de Lens dans le département du Pas-de-Calais.